__БЕЗКН__

Patriomanidae  (Патриоманидае — „очеви свих љускаваца”) је изумрла породица љускаваца, из натпородице Manoidea, која је у периоду од средњег еоцена до раног олигоцена настањивала подручје Азије и Сјеверне Америке. Ову породицу сисара су чинили родови Cryptomanis и Patriomanis. Стручни назив за чланове ове породице сисара је патриоманиди.

Етимологија назива

Систематика

Класификација 
Класификација породице Patriomanidae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Patriomanidae.

Временска распрострањенст

Унутар натпородице Manoidea

Унутар породице Patriomanidae

Види још 
 Класификација сисара
 Љускавци (натпородица)

Референце 

†